Суперліга Албанії 2013–2014 — 75-й чемпіонат Албанії з футболу. Чемпіоном став Скендербеу.

Команди-учасниці

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуби Фламуртарі та Беса позбавлені 3 очок.
2. Клуб Фламуртарі візьме участь у Лізі Європи УЄФА 2014—2015 як переможець Кубку Албанії 2013—2014.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Примітки

Посилання 
 Суперліга Албанії на soccerway 

2013—2014
Албанія
Албанія